Бэттл — фамилия. Известные носители:
 Бэттл, Джон (род. 1951) — британский политик.
 Бэттл, Кэтлин (род. 1948) — американская певица.
 Бэттл, Тайс (род. 1997) — американский баскетболист.

См. также 
 Баттл